Jean Houël oder Jean Houel ist der Name folgender Personen:

* Jean-Benjamin Houël (1776–1853), französischer Zeichner und Maler
 Jean Hubert Houël (1802–1889), französischer Jurist und Politiker
 Jean-Pierre Houël (1735–1813), französischer Grafiker, Zeichner und Maler